Příjmení Batěk nosí více významných osobností:

 Alexandr Sommer Batěk (1874–1944) – středoškolský učitel chemie, autor lidových přednášek, redaktor a spisovatel, popularizátor vědy, pacifista a esperantista
 Pavel Batěk (* 1975) – český herec
 Petr Batěk (* 1972) – český herec

Podobná příjmení 
Battěk